

Топонім 

 Сай — село в Японії, у префектурі Аоморі.
 Сай — озеро в Японії

Інше 

 Сай — герой манґа- і аніме-серіалу «Naruto»
 Сай — форма байрачного рельєфу в пустелях
 Сай — дрібний південно-американський лісовий птах
 Сай — японська колюча холодна зброя, середній тризубець.
 Сай — мусульманський обряд семикратного бігу між пагорбами в Мецці

Прізвище 

 Сай Роман Андрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Сай Сергій Іванович
 Сай Тетяна Георгіївна (Любаша) ( 1967) — російський композитор, співачка.

Див. також 
 Саї